Convent de les Carmelites Teresianes (Amposta), edifici religiós a Amposta 
 Convent de les Monges Carmelites (Beneixama), convent de les teresianes a Beneixama 
 Convent de les Carmelites (Castellterçol) al Moianès 
 Convent de les Carmelites (Falset), antiga obra barroca a l'exterior del nucli històric de Falset (el Priorat) 
 Convent de les Germanes Carmelites (la Cellera de Ter) a la Selva
 Convent de les Carmelites (les Borges Blanques), edifici de les Borges Blanques (les Garrigues) 
 Convent de les Carmelites Descalces (Reus), edifici desaparegut al Baix Camp 
 Convent de les Germanes Carmelites (Sant Hilari Sacalm) a la Selva
 Convent de les Carmelites Descalces (Tiana) al Maresme
 Convent de Carmelites Descalces (Tortosa), edifici del raval de Jesús, a Tortosa (Baix Ebre) 
 Convent de les monges Carmelites Terciàries Descalces, edifici del municipi de Valls (Alt Camp) 
 Convent de les Carmelites Descalces (Ulldecona), antic convent a la vila Ulldecona (Montsià) que funcionà com a tal fins al 1971

 Convent de les Carmelites (Vic)